James Henry Gillis, amiral américain ;
 James L. Gillis, homme politique américain.